Wyszków est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Wyszków, gmina du powiat de Wyszków
 Wyszków, ville du powiat de Wyszków, siège de cette gmina
 Wyszków, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wyszków, village du powiat de Zgorzelec